Saturnino ist ein nur noch selten verwendeter spanischer männlicher Vorname, dessen noch seltener anzutreffende weibliche Variante Saturnina lautet. Als Vorname wurde Saturnino 6971 Mal in 25 verschiedenen Ländern gefunden. Als Familienname konnte Saturnino mindestens 1300 Mal in 18 verschiedenen Ländern nachgewiesen werden.

Herkunft und Bedeutung des Namens 
Saturnino ist eine spanische Abwandlung des lateinischen Namen Saturninus und bedeutet „Jemand, der gesättigt ist oder satt ist“. Er bezieht sich ebenfalls auf den römischen Gott der Aussaat, Saturn, und weist auf jemanden hin, der gesät hat.

Der in einigen spanischsprachigen Regionen verehrte San Saturnino entspricht dem heiligen Saturninus, der außerdem in einigen Teilen Frankreichs verehrt wird.

Namensträger

Vorname 
 Saturnino Arrúa (* 1949), paraguayischer Fußballspieler und -trainer
 Saturnino Herrán (1887–1918), mexikanischer Künstler
 Saturnino Martínez (1928–1960), mexikanischer Fußballspieler
 Saturnino Osorio (1945–1980), salvadorianischer Fußballspieler

Als Zweiter Vorname 
 José Saturnino Cardozo (* 1971), paraguayischer Fußballspieler und -trainer
 Manuel Saturnino da Costa (1942–2021), Premierminister von Guinea-Bissau

Fiktive Namensträger 
 Saturnino Farandola, Titelheld in einem Abenteuerfilm aus dem Jahr 1913

Weiblicher Vorname 
 Saturnina von Sains-lès-Marquion

Familienname 
 Everton Gonçalves Saturnino (* 1990), brasilianischer Fußballspieler

Varianten 
 In Italien gibt es neben dem dort ebenfalls verwendeten Namen Saturnino und der hierfür gebräuchlichen Koseform Nino (zum Beispiel der italienische Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur Nino Manfredi, 1921–2004) noch die Variante Saturno (zum Beispiel der italienische Maler Saturno Buttò, * 1957) bzw. in der weiblichen Variante die Koseform Nina sowie die Variante Saturna.
 Die französische Variante ist Saturnin.
 Die katalanische Variante ist Sadurní.

Siehe auch 
 Saturnin
 Saturninus

Weblinks 
 Significado del Nombre Saturnino bei euroresidentes.com (spanisch; abgerufen am 17. Oktober 2018)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Spanischer Personenname
Italienischer Personenname
Lateinischer Personenname